Plaats in Indonesië
 Wukirsari (Imogiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
 Wukirsari (Tambakromo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Wukirsari (Todanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java

Zie ook 
 Wukir Sari, doorverwijspagina